Les pierres vivantes sont des roches calcaires (souvent des squelettes de coraux morts) ou volcaniques qui ont été colonisées par une partie de la faune et de la flore d'un récif. 
 « Pierres vivantes » est un nom donné aux disciples de Jésus de Nazareth dans la première épître de Pierre (Pierre 2:4-5).
 Pierres vivantes est le titre d'un ouvrage de catéchisme qui a suscité la polémique entre Rome et les évêques français au début des années 1980.
 Pierres vivantes est le titre d'une émission religieuse de la télévision de Radio-Canada diffusée en 1961.

Homonymie de titre